La província de Riazan (en rus Ряза́нская о́бласть, transliterat Riazànskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Persones il·lustres 
 Aleksandr Afinoguénov, (1904-1941), escriptor.
 Aleksandr Danílovitx Aleksàndrov (1912-1999), matemàtic
 Aleksandr Vassílievitx Aleksàndrov (1883-1946), compositor, autor de l'himne nacional soviètic
 Aleksandr Fatiuxin (1951-2003), actor
 Serguei Iessenin (1895-1925), poeta
 Klàvdia Netxàieva (1916-1942), pilot de la Força Aèria Soviètica durant la Segona Guerra Mundial
 Antonina Zubkova (1920-1950), pilot (navegant) de la Força Aèria Soviètica durant la Segona Guerra Mundial

Província de Riazan